Шайе́нн () — многозначное слово.
 топоним:
 Шайенн — столица штата Вайоминг, США.
 Шайенн — гора в штате Колорадо, США.
 Шайенн — язык шайеннов, индейского племени Северной Америки.
 Локхид AH-56 «Шайенн» — американский боевой вертолёт, не поступивший в серийное производство.
 «Шайенн» — парусная яхта-катамаран компании Virgin Oceanic.

Округа 
 Шайенн — в штате Канзас.
 Шайенн — в штате Колорадо.
 Шайенн — в штате Небраска.

См. также 
 Шайенны — индейское племя Северной Америки.